Sturtzkopf ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Sturtzkopf (1900–1972), deutscher Architekt
 Carl Sturtzkopf (1896–1973), deutscher Pressezeichner und -karikaturist